Christiaan van Geelen (1755-1824), kunstschilder en vader van de volgende
Christiaan van Geelen (1794-1826), kunstschilder en zoon van de vorige